Tu – mniejszość narodowa w Chińskiej Republice Ludowej, z grupy ludów mongolskich
 Tu – album studyjny zespołu muzycznego LemON
 „Tu” – singel LemON
 „Tu” – singel Lao Che
 „Tu” – singel Ewy Farnej
 Tu – chorwacki film w reżyserii Zrinko Ogresty

Skróty 
 Tu – skrót określający samoloty rosyjskiego koncernu Tupolew
 Tu – w medycynie: guz (tumor)